Apiosporaceae är en familj av svampar. Apiosporaceae ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Apiosporaceae